Kingittuarsuit bezeichnet:
 Kingittuarsuit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuarsuit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland